

Anno 
 905 o 905 a.C.

Codici 
 905 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nachi-Katsuura Observatory, nella Prefettura di Wakayama, del Giappone

Matematica 
 905 – numero

Strade 
 Pista Arnardalsleið in Islanda